Meris Šehović (1991-), un politologue et homme politique luxembourgeois ;
 Sead Šehović (1989-), un joueur monténégrin de basket-ball ;
 Suad Šehović (1987-), un joueur monténégrin de basket-ball ;
 Zlatan Šehović (2000-), un footballeur serbe.